Kleinebach und Kleinenbach sind Gewässernamen:

 Kleinebach oder Kleinenbach, linker Zufluss des Eiserbachs (zur Rur in der Stauanlage Eiserbach) bei Rurberg, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Kleinebach (Rhedaer Bach), auch Kleine Bach, linker Zufluss des hier Laubach genannten Rhedaer Bachs nach Bokel, Stadt Halle (Westf.), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Kleinebach oder Kleiner Steinbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Rur in der Stauanlage Heimbach) vor Haus Steinbach, Stadt Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Kleinbach
 Kleine Bach
 Kleiner Bach